Pusat Tenaga Rakyat (Putera) steht für:

 Pusat Tenaga Rakyat (Gruppierung), Organisation in Indonesien, gegründet 1943 
 Pusat Tenaga Rakyat (Partei), Partei in Malaysia, gegründet 1947